Amphipsalta är ett släkte av insekter. Amphipsalta ingår i familjen cikador. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cikador
Amphipsalta